

События

Рим 
 Консулы: Тиберий Семпроний Гракх (плебей) и Публий Валерий Фальтон (патриций).
 Тиберий Гракх нападает на Сардинию после мятежа карфагенских наёмников на острове, и обращает её в римскую провинцию.
 В Риме освящён храм Флоры, в память о чём учреждаются общественные игры в честь Флоры — флоралии ().

Карфаген 
 В сражении под Утикой лояльное карфагенское войско Гамилькара Барки побеждает непослушных наёмников.
 Гамилькар полностью подавил восстание наёмников и упрочил положение правительства.

Парфия 
 Селевк II выступает в восточный поход. Тиридат бежит к Аральскому морю. После выступления в союзе с Тиридатом Диодота II, Селевк, не вступая в сражение, возвращается в Сирию в связи с династическими раздорами.
 Парфия покончила с империей Селевкидов.

См. также

Примечания